Marino de Tiro (70-130) — geógrafo, cartógrafo e matemático grego, fundador da geografia matemática

Jonas ibn Janah (Marinus em latim; 990-1050) — rabino e gramático judeu do al-Andalus

Marinus van Reymerswaele (1490-1567) — pintor holandês

Marinus van der Lubbe (1909-1934) — ativista antifascista alemão acusado de ter incendiado o Reichstag em 1933

Desambiguações de antropônimos